Села:
 Перетоки — Львівська область, Червоноградський район
 Перетоки — Рівненська область, Рівненський район